Mafijska obramba je varianta šahovske otvoritve, imenovane sprejeti kraljev gambit. Mafijska obramba se začne s potezami:

1.e4 e5 2.f4 c5

Šahovske otvoritve